Pinar del Río - cidade de Cuba.
 Pinar del Río (província) - província de Cuba.
 Pinar del Río (beisebol) - clube de beisebol de Cuba.
 FC Pinar del Río - clube de futebol de Cuba.
 Diocese de Pinar del Río - diocese católica em Cuba.
 Universidade de Pinar del Río - universidade em Cuba.
 Aeroporto de Pinar del Río - aeroporto em Cuba.